Svojanov kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Svojanov (ort i Tjeckien, Okres Svitavy), Pardubice, 
 Svojanov (ort i Tjeckien, lat 49,62, long 16,41), Pardubice, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar